Trattato di Kalisz (1343) – accordo stipulato tra la Polonia e l'Ordine Teutonico
Trattato di Kalisz (1813) – accordo stipulato tra l'Impero russo e la Prussia